Le sigle TRM peut faire référence à :

 Théâtre royal de la Monnaie, opéra national belge situé à Bruxelles
 Technique de radiologie médicale ou technicien en radiologie médicale
 Toutes roues motrices
 Tableau récapitulatif des moyens (Éducation nationale)
 Transport routier de marchandises
 Théorie relative de la monnaie